Blinded by the Light (film), een Amerikaanse televisiefilm uit 1980
 Blinded by the Light (film uit 2019), een Britse bioscoopfilm 
 Blinded by the Light (nummer), een nummer geschreven en opgenomen in 1973 door Bruce Springsteen, het bekendst door de cover van Manfred Mann's Earth Band uit 1977